

Prénom 
 Briony Glassco (née en 19??), actrice canadienne.
 Briony McRoberts (1957-2013), actrice britannique.